Ви́ктор Толмачёв: Толмачёв, Виктор Григорьевич (род. 1951) — генеральный директор ОАО «Воткинский завод».
 Толмачёв, Виктор Егорович (1939—2017) — советский хоккеист.
 Толмачёв, Виктор Ильич (1934—2018) — советский и российский авиаконструктор.